Нерезьма:
 Нерезьма (посёлок) — посёлок в Шеговарском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области
 Нерезьма (река) — река в Архангельской области, правый приток Ваги